Том Уилсон (; 27 июля 1880, Хелена, Монтана — 19 февраля 1965, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский киноактёр. Снялся в 254 фильмах с 1915 по 1963 год.

Биография 
Его актёрский дебют состоялся в классическом фильме «Рождение нации» в 1915 году. Позднее снялся в ряде фильмов Чарли Чаплина. После наступления эры звукового кино снимался только в эпизодических ролях.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки